Richard L'Italien est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Eric Roberts.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97L641, condamné le  pour meurtre au premier degré à la peine de mort.

Saison 1 
L'Italien apparaît pour la première fois dans le Couloir de la mort (« Death Row »), lorsque Jefferson Keane, le leader du gang des noirs (Les Homeboys) est condamné à la peine de mort. L'Italien occupe alors une cellule proche de celle de Keane, et ne montre aucun remords face à son crime, ne prenant pas sa sentence au sérieux. Il décide même de faire appel pour éviter la peine capitale.

Une fois Keane exécuté, Leo Glynn annonce à L'Italien que son appel est finalement rejeté.

Comprenant qu'il n'a plus rien à perdre, il finit par avouer à Leo Glynn ce qu'il avait toujours nié, le meurtre pour lequel il est accusé, à savoir celui de Jennifer Miller. Mais il va encore plus loin puisqu'il confesse en tout et au même moment pas moins de 39 meurtres de femmes (aucune affaire n'ayant été résolue), toujours avec le même mode opératoire : étouffement avec un oreiller juste après avoir eu une relation sexuelle avec elles.

Il finit par avoir une discussion avec le Père Ray Mukada, et lui explique que pour lui, un vrai homme est un « homme de pouvoir » qui ne se fait jamais contrôler. Il lui révèle également qu'il aurait tant voulu assister dans sa vie à la Bohemian Grove (réunion annuelle des hommes parmi les plus puissants et influents du pays à San Francisco, interdite aux femmes).

L'Italien révèle ensuite au Père Mukada qu'il tuait ses victimes par crainte d'être « possédé par une femme ».

Le prêtre se rend compte qu'il ne peut rien faire d'autre que de lui donner l'absolution avant sa mort par injection létale. L'Italien prend conscience de la gravité de ses actes juste avant son entrée dans la salle d'exécution, et ne veut pas mourir. Lorsqu'il est sanglé, il panique et tente de se détendre avec son yo-yo au moment de l'injection, avant de mourir peu après.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction italo-américain
Prisonnier de fiction
Tueur en série de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997